La palabra galápago es en origen, según Corominas, sinónima de tortuga. Los siguientes artículos se refieren a varios de sus usos:

Zoología
 Galápago es el nombre con que se conocen algunas especies acuáticas de tortuga, como el galápago leproso (Mauremys leprosa), el galápago europeo (Emys orbicularis) o el galápago de Florida (Trachemys scripta elegans);

Lugares
 Galápagos (Guadalajara), localidad de la provincia de Guadalajara, España.

En Ecuador
 Islas Galápagos, archipiélago patrimonio de la Humanidad;
 Provincia de Galápagos

Cultura
 Galápagos (programa de radio), ecuatoriano.
 Galápagos (novela), de Kurt Vonnegut publicada en 1985.
 Galápago, proyecto musical creado en la ciudad de Guadalajara (México);

Véase también 

 Galápago

Referencias